Název Růžov má více sídel:
 Růžov (Ledenice), část obce Ledenice v okrese České Budějovice
 Růžov (Stražisko), část obce Stražisko v okrese Prostějov